Woodbury bezeichnet 

Orte in Australien
 Woodbury (Australien)

in England
 Woodbury (Dorset)
 Woodbury (East Devon), Devon
 Woodbury (South Hams), Devon

in Neuseeland
 Woodbury (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten
 Woodbury (Connecticut)
 Woodbury (Georgia)
 Woodbury (Illinois)
 Woodbury (Indiana)
 Woodbury (Kentucky)
 Woodbury (Michigan)
 Woodbury (Minnesota)
 Woodbury (New Jersey)
 Woodbury (Nassau County, New York)
 Woodbury (Orange County, New York)
 Woodbury (Pennsylvania)
 Woodbury (South Carolina)
 Woodbury (Tennessee)
 Woodbury (Texas)
 Woodbury (Vermont)
 Woodbury Gardens (New Jersey)
 Woodbury Heights (New Jersey)
 Woodbury Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Woodbury Township (Blair County, Pennsylvania)
 Woodbury County in Iowa

Personen:
 Albert Woodbury (1909–1989), amerikanischer Komponist, Orchestrator  und Arrangeur.
 Charles Herbert Woodbury (1864–1940), US-amerikanischer Maler
 Egburt E. Woodbury (1861–1920), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Republikanische Partei)
 Helen Laura Sumner Woodbury (1876–1933), US-amerikanische Ökonomin
 Joan Woodbury (1915–1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Levi Woodbury (1789–1851), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Marcia Oakes Woodbury (1865–1913), US-amerikanische Malerin
 Peter Woodbury (1899–1970), US-amerikanischer Richter
 Urban A. Woodbury (1838–1915), US-amerikanischer Politiker
 Walter B. Woodbury (1834–1885), britischer Erfinder und Fotopionier
 Woody Woodbury (* 1924), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Fernsehpersönlichkeit und Talkshow-Host

Sonstiges:
 Woodbury-Matrix-Identität, eine mathematische Formel
 Woodbury-Gletscher, ein nach Walter B. Woodbury benannter Gletscher im Grahamland, Antarktika